Der FINA Swimming World Cup ist eine Serie von internationalen Kurzbahnwettkämpfen, ausgerichtet durch die Fédération Internationale de Natation (FINA), der internationalen Schwimmvereinigung. Die Wettkampfserie startete 1988/1989 und ist offen für Schwimmer aus allen FINA-Mitgliedsländern. Die Serie wird traditionell in der Zeit von Oktober bis Februar ausgerichtet, sodass sie innerhalb der Zeit der Kurzbahnwettkämpfe liegt. Die Namensrechte besitzt aktuell Airweave (zuvor Arena).

Derzeit erhalten die ersten drei platzierten in der Gesamtwertung Preisgeld.

Strecken 
(Alle auf Kurzbahn)

 Schmetterling: 50 m, 100 m und 200 m
 Rücken: 50 m, 100 m und 200 m
 Brust: 50 m, 100 m, und 200 m
 Freistil: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (nur Frauen) und 1500 m (nur Männer)
 Lagen: 200 m und 400 m

Gewinner

Veranstaltungsorte

Weblinks 
Webseite des aktuellen Hauptsponsors airweave
Webseite der FINA

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung im 20. Jahrhundert
Sportveranstaltung im 21. Jahrhundert
Schwimmwettbewerb